Jan Peter Balkenende, een Nederlands politicus
 Jan Peter Pellemans, een Nederlandse televisiepersoonlijkheid
 .jp, het achtervoegsel voor websites met Japanse domeinnamen
 ISO-code van Japan
 Een afkorting voor Jurassic Park (doorverwijspagina)